Spalletti peut désigner :
 Ettore Spalletti (1940-2019), peintre et sculpteur italien ;
 Luciano Spalletti (1959-), joueur puis entraîneur italien de football.